Max Payne це серія відеоігор.

Max Payne може також посилатися на:

Max Payne, перша відеоігра серії
Макс Пейн, персонаж із серії відеоігор
Макс Пейн (фільм), Фільм 2008 року за мотивами серії відеоігор
Макс Пейн (гонщик) (народився 1940 року), колишній британський гонщик